Namysłowski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jacek Namysłowski (* 1982), polnischer Jazzmusiker (Posaune)
 Zbigniew Namysłowski (1939–2022), polnischer Jazzmusiker (Saxophon)